Levervlek (aandoening), een huidaandoening
 Levervlek (vlinder), een nachtvlinder